

Le Dieu d'or 
Cinquième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Risque-Tout  (1956).

Synopsis

Publication

Le Piège de la calanque rouge 
Sixième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Risque-Tout  (1956).

Synopsis

Publication

Le Gronve de Blaise 
Neuvième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1957).

Synopsis

Publication

Le Miracle 
Trente-et-unième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1985).

Synopsis

Publication

L'Homme aux yeux de loup 
Trente-deuxième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1985).

Synopsis

Publication

Le Chant de la rivière 
Trente-troisième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1985).

Synopsis

Publication

Préhistoire 
Trente-cinquième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1986).

Synopsis

Publication

Orianix 
Trente-sixième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1986).

Synopsis

Publication

L'Oubliette 
Trente-septième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1986).

Synopsis

Publication

Les Tartares sont têtus 
Trente-huitième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1986).

Synopsis

Publication

Le Vent du désert 
Quarantième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1986).

Synopsis

Publication

Mort d'une ville 
Quarante-et-unième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1986).

Synopsis

Publication

Le Gardien 
Quarante-deuxième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

La Cordillère des Andes 
Quarante-troisième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

La Recette 
Quarante-quatrième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

Douze mille 
Quarante-cinquième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

Le Temps des malheurs 
Quarante-sixième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

Mektoub 
Quarante-septième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

La Langouste 
Quarante-huitième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

La Forteresse 
Cinquante-et-unième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1992).

Synopsis

Publication

Le Retour 
Cinquante-deuxième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1992).

Synopsis

Publication

Colonel-Baron 
Cinquante-troisième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1992).

Synopsis

Publication

En attendant Gutenberg 
Cinquante-quatrième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans l'album La Fin des temps (1994).

Synopsis

Publication

Cap à l'ouest 
Cinquante-cinquième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans l'album La Fin des temps (1994).

Synopsis

Publication

L'Ange Gardien 
Cinquante-sixième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans l'album La Fin des temps (1994).

Synopsis

Publication

Douze perles 
Cinquante-septième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans l'album La Fin des temps (1994).

Synopsis

Publication

Au large d'Aden 
Cinquante-huitième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans l'album La Fin des temps (1994).

Synopsis

Publication

La Traque 
Cinquante-neuvième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois dans l'album La Fin des temps (1994).

Synopsis

Publication 

 
Timour, Les